Big O steht für:
 The Big O, eine Anime-Fernsehserie aus dem Jahr 1999
 Olympiastadion Montreal, umgangssprachlich

big O steht für:
  ( für groß O Notation), ein Bestandteil der Landau-Symbole